Фогль (, , ):
 Фогль, Адольф (1910—1993) — австрийский футболист.
 Фогль, Генрих (1845—1900) — немецкий певец-тенор.
 Фогль, Иоганн Непомук (1802—1866) — немецкий лирический поэт.
 Фогль, Йожеф (1897—1971) — венгерский футболист.
 Фогль, Карой (1895—1969) — венгерский футболист.
 Фогль, Эмерих (1905—1971) — румынский футболист и тренер, участник чемпионата мира 1934 г.

См. также 
 Фогл